Tenisový turnaj ATP Valencia Open 500 2012, španělsky Open de Tenis Comunidad Valenciana 2012, se konal ve dnech 20. až 28. října ve španělské Valencii. Hrál se na uzavřených dvorcích s tvrdým povrchem v komplexu Ciutat de les Arts i les Ciències. Turnaj byl zařazen do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 424 850  eur.

Španělský tenista Juan Carlos Ferrero zde odehrál poslední turnaj profesionální kariéry před jejím ukončením. Obhájcem singlového titulu byl španělský hráč Marcel Granollers, který ve čtvrtfinále nestačil na Ukrajince Alexandra Dolgopolova. Soutěž dvouhry vyhrál nejvýše nasazený Španěl David Ferrer, který ve finále zdolal Dolgopolova po setech 6–1, 3–6 a 6–4. Deblový titul si připsala druhá nasazená rakousko-brazilská dvojice, když v boji o titul přehrála španělský pár David Marrero a Fernando Verdasco po dvousetovém průběhu utkání 6–3 a 6–2.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (1. kolo, skreč)
  Janko Tipsarević (1. kolo, skreč)
  Juan Mónaco (1. kolo)
  John Isner (2. kolo)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Milos Raonic (1. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Juan Carlos Ferrero
  Lleyton Hewitt
  Javier Martí

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Ivan Dodig
  Jan Hájek
  Rajeev Ram
  Olivier Rochus

 Odhlášení 
z dvouhry
  Juan Ignacio Chela
  Santiago Giraldo
  Tommy Haas
  Gaël Monfils
  David Nalbandian

 Skrečování 
z dvouhry
  Janko Tipsarević (poranění pravého ramena)
  Jo-Wilfried Tsonga (zádové poranění)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)'  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2012